Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Елс Калленс і Роберта Вінчі з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд